Okręty US Navy o nazwie USS "Mustin", pochodzącej od rodziny Mustin, których wielu członków służyło w Marynarce:

 Pierwszy "Mustin" (DD-413) był niszczycielem typu Sims, który brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Drugi "Mustin" (DDG-89) jest niszczycielem typu Arleigh Burke, który wszedł do służby w 2003 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008 rok).

Mustin